HMS Ulster — название двух кораблей Королевского флота Великобритании. Дано в честь ирландской провинции Ольстер.

 HMS Ulster (1917) — эскадренный миноносец модифицированного типа R. Спущен на воду в 1917 году, продан в 1928 году.
 HMS Ulster (R83) — эскадренный миноносец типа U. Спущен в 1942 году. В 1954—1956 годах перестроен в противолодочный фрегат типа 57. Продан в 1980 году.